Neuhof kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Nowy Dwór Elbląski, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski,

Tjeckien 

 Nové Dvory (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 49,97, long 15,33),

Tyskland 

 Neuhof an der Zenn – kommun (köping) i Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Neuhof, Lamspringe – tidigare kommun i Lamspringe, Niedersachsen, 
 Neuhof, Hessen – kommun i Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Neuhof, Penkun – en ortsdel i Penkun  Mecklenburg-Vorpommern

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar